Спірідон Міліаракіс (, 1852, Афіни — 1919, Афіни) — грецький лікар і професор ботаніки в Афінському університеті. Основоположний науки ботаніки в Греції, засновник ботанічної експериментальної лабораторії.

Біографічні відомості 

Спірідон Міліаракіс народився 1852 року в Афінах. Вивчав медицину в Афінському університеті. Здобув докторський ступінь 1876 року і вирушив до Німеччини на стипендію від уряду, аби продовжити навчання. Вивчав ботаніку і закінчив Університет Вюрцбурга, здобувши другий ступінь доктора наук.

Він повернувся до Греції і став викладачем і куратором ботанічного музею та професором природничої історії у Практичному ліцеї. 1892 року призначений професором ботаніки в Афінському університеті. Залишив викладання тільки 1918 року.

Основні праці

Примітки

Посилання 
 Σπυρίδων Μηλιαράκης — Βιογραφικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
 

Уродженці Афін
Випускники Афінського університету
Науковці Афінського університету
Грецькі медики
Грецькі ботаніки